Brundin ist der Familienname folgender Personen:

 Bo Brundin (*  1937), schwedischer Schauspieler
 Folke Brundin (* 1963), schwedischer Ruderer
 Lena Brundin (* 1937), schwedische Schauspielerin
 Michael Brundin (* 1965), schwedischer Fußballspieler
 Patrik Brundin (* 1961), schwedischer Neurowissenschaftler